Эльба — название и фамилия, может означать:

Топоним 

 Эльба (остров) (223 км²) — остров в Италии, место первой ссылки Наполеона I.
 Эльба (река) (1165 км) — река бассейна Северного моря в Чехии и Германии.
 Гебель-Эльба (гора) (1435 м) — гора в национальном парке Эльба, Египет.
 Гебель-Эльба (национальный парк) — национальный парк в Египте.

Фамилия 
 Эльба, Идрис (род. 1972) — английский актёр.

Прочее 
 Автостопные «Эльбы» — слёт любителей автостопа.
 Проект «Эльба» — первый в истории проект по строительству линии передачи постоянного тока высокого напряжения, основанного на применении ртутных электронных ламп.
 Вспомогательные корабли типа «Эльба» — немецкая серия из шести плавбаз (проект 404), предназначенных для мобильного обеспечения в море ракетных и торпедных катеров.

См. также 
 Альба
 Эльбе